Кеттлтофт () — деревня на острове Сандей в архипелаге Оркнейских островов, Шотландия.

География 
Расположена у южного берега острова на западном берегу бухты Кеттлтофт-Бей.

Экономика 
Автодорога B9068 пересекает центральную часть острова, ведет из Кеттлтофта в усадьбу Скар у северо-западного берега.

Достопримечательности 
 Кеттлтофт-Пир — пирс 1883 года постройки. В 1999 включён в список памятников архитектуры категории «B».

Примечания 

Населённые пункты Оркнейских островов